Keystone steht für:

 die englische Bezeichnung für den Schlussstein

Keystone ist der Name verschiedener Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Keystone (Colorado)
 Keystone (Florida)
 Keystone (Indiana)
 Keystone (Iowa)
 Keystone (Louisiana)
 Keystone (South Dakota), im Pennington County
 Keystone (West Virginia)
 Keystone (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County
 Keystone (Wyoming)

in England:
 Keystone (Huntingdonshire)

Keystone ist auch der Name
 der Keystone-Kliffs auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 der Keystone-Pipeline in Nordamerika
 einer Trapezkorrektur (z. B. von Projektoren/Beamern), siehe Keystone-Korrektur
 eines Jazz-Albums, siehe Keystone (Album)
 eines Einbauformats, siehe Keystone-Modul

Keystone ist auch der Name von Unternehmen:
 einer der weltgrößten Hersteller und Vertreiber von Nahrungsmitteln, siehe Keystone Foods, 
 einer Schweizer Pressebildagentur, siehe Keystone (Bildagentur)
 einer nicht mehr existierenden US-amerikanischen Filmgesellschaft, siehe Keystone Studios
 eines ehemaligen US-amerikanischen Flugzeugherstellers, siehe Keystone Aircraft

Keystone als Landfahrzeughersteller oder -marke:
 Keystone Match & Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Lebanon (1899–1900)
 Keystone Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Philadelphia (1900)
 Munch Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Yonkers (1909–1910)
 H. Cook & Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Pittsburgh (1914–1915)

Siehe auch:
 Keystone Township
 Keystone State Park